Либерал има више значења:
 Либерал
 Либерал (Канзас)
 Либерал (Мисури)